

Aziende 
Hackett London – azienda di abbigliamento britannica

Geografia 
 Australia
Hackett – quartiere di Canberra
 Stati Uniti d'America
Hackett – città della Contea di Sebastian, Arkansas
Hackett – città della Contea di Price, Wisconsin

Persone 
 Albert Hackett (1900-1990) – sceneggiatore statunitense
 Bobby Hackett (1915-1976) – musicista statunitense
 Bobby Hackett, propr. Robert William Hackett (1959) – ex nuotatore statunitense
 Buddy Hackett (1924-2003) – attore statunitense
 D.J. Hackett, propr. DeAndre James Hackett (1981) – giocatore di football americano statunitense
 Daniel Hackett (1987) – cestista italiano
 Dino Hackett, propr. Barry Dean Hackett (1964) – ex giocatore di football americano statunitense
 Francis Hackett (1883-1962) – scrittore e storico irlandese
 Grant Hackett (1980) – nuotatore australiano
 Harold Hackett (1878-1937) – tennista statunitense
 Helen Hackett (1961) – accademica e critica letteraria britannica
 James Henry Hackett (1800-1871) – attore statunitense
 James Keteltas Hackett (1869-1926) – attore teatrale statunitense
 Joan Hackett (1934-1983) – attrice statunitense
 Lewis Hackett (1884-1962) – medico igienista statunitense che ha operato in vari paesi fra cui l'Italia
 Nathaniel Hackett (1979) – allenatore di football americano statunitense
 Nicole Hackett (1978) – triatleta australiana
 Paul Hackett (1947) – ex atleta statunitense
 Raymond Hackett (1902-1958) – attore statunitense
 Rudy Hackett (1953) – ex cestista statunitense, padre di Daniel Hackett
 Semoy Hackett (1988) – velocista trinidadiana
 Steve Hackett (1950) – musicista britannico